Faux (België), een gehucht in de gemeente Court-Saint-Étienne in de Belgische provincie Waals-Brabant.
Faux (rivier), een zijrivier van de Ternoise, in de Franse regio Hauts-de-France

Faux (Ardennes)
Faux (Dordogne)
ook:
Faux-Fresnay,  Marne
Faux-la-Montagne,  Creuse 
Faux-Mazuras,  Creuse 
Faux-Vésigneul,  Marne 
Faux-Villecerf, Aube